El término Nox puede referirse a:

 Una de las traducciones del nombre Nix, diosa de la mitología griega.
 Nox, banda de música húngara.
 The Nox, un episodio de la serie Stargate SG-1.
 La raza ficticia de los Nox, de la serie Stargate.
 La «Clavicula Nox», un símbolo mágico.
 El Canal NOX, un canal de televisión por internet.
 Albel Nox, personaje del videojuego Star Ocean Till the end of time.
 El contrahechizo Nox de la serie Harry Potter.
 Nox (videojuego), videojuego del 2000.
 NOx, símbolo de los óxidos de nitrógeno.